Bay é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de Bay (Flórida)
 Condado de Bay (Michigan)

Desambiguações de topônimos